Северин (Severin; Séverin; Severinus) е името на:
 Северин, папа за няколко седмици през 640 г.
 Флавий Северин, консул 461 г. на Западната Римска империя
 Северин Младши, консул 482 г. на Западната Римска империя

Други 
 Северин електрически уреди, фирма в Германия
 Северин филми, (Severin Films) в САЩ
 Дробета - Турну Северин, град в Румъния
 Караш-Северин, e окръг, област в Банат в Румъния